Ellingsen ist der Name folgender Orte:

 Ellingsen (Möhnesee), Ortsteil der Gemeinde Möhnesee
 Ellingsen (Soest), Ansiedlung in Thöningsen, einem Ortsteil von Soest

Ellingsen ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Ellingsen, norwegischer Skispringer
 Edvard Ellingsen (1855–1938), norwegischer Arachnologe und Entomologe
 Håkon Ellingsen (1894–1971), norwegischer Ruderer
 Heidi Ruud Ellingsen (* 1985), norwegische Schauspielerin
 Lena Kristin Ellingsen (* 1980), norwegische Schauspielerin

Siehe auch:
 Ellingson